Slovo výloha má více významů:

 výloha (obchod) – prosklená výkladní skříň obchodu
 výloha (finance) – označení pro výdaj nebo náklad

Externí odkazy